French Open 2012 - turniej legend kobiet – zawody deblowe legend kobiet, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 5 a 9 czerwca na paryskich kortach im. Rolanda Garrosa.

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Grupa A

Grupa B

Bibliografia 
 

French Open 2012
French Open – turniej legend kobiet‎